Алекса́ндр Гео́ргиевич Амисулашви́ли (; 20 августа 1982, Телави, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, защитник. Чемпион Грузии 1999/00, 2002/03 и обладатель Кубка Грузии 2003 года.

Воспитанник футбольной школы «Кахети» из Телави. Дебют Александра на профессиональном уровне состоялся в 16 лет в составе основной команды родного клуба. Выступал за команды высших лиг Грузии, Украины, Турции и России. Наиболее известен своими выступлениями в составе команд российской премьер-лиги «Спартак-Нальчик», «Краснодар» и «Крылья Советов». Всего в РФПЛ Амисулашвили провёл 208 матчей (рекорд среди всех грузинских футболистов), в которых забил 14 мячей.

Биография

Клубная карьера 

Воспитанник футбольной школы «Кахети» из Телави. Дебют Александра на профессиональном уровне состоялся в 16 лет в составе основной команды родного клуба. В том сезоне Александр провёл в чемпионате 25 матчей, в которых трижды забивал голы. После чего пополнил ряды кутаисского «Торпедо». Проведя в составе торпедовцев 14 встреч, по окончании сезона подписал контракт с другим грузинским клубом — «Самтредией». Но в составе команды Александру закрепиться не удалось, и он переехал в Тбилиси, где на протяжении трёх лет выступал за местное «Динамо». Вместе с командой Александр стал чемпионом и обладателем кубка страны в 2003 году. Всего в составе тбилисского «Динамо» провёл 85 встреч, в которых 11 раз поражал ворота соперников.

В 2003 году Александр перебрался на Украину, подписав контракт с киевским «Динамо». В основном составе киевлян Амисулашвили закрепиться не сумел, проведя за первую команду лишь два матча в Кубке Украины. За два сезона в «Динамо» провёл 18 встреч за дочерние команды киевского коллектива в низших лигах украинского футбола. После чего на правах аренды пополнил ряды «Днепра» из Днепропетровска, где ни разу не сыграл за первую команду.

В 2005 году вернулся обратно в тбилисское «Динамо», после чего некоторое время выступал за симферопольскую «Таврию» и ярославский «Шинник».

По-настоящему талант Амисулашвили раскрылся с переходом его в нальчикский «Спартак» в 2007 году. В составе нальчан Александр на протяжении трёх с половиной лет был одним из основных игроков обороны и составлял связку центральных защитников с Миодрагом Джудовичем. В розыгрыше чемпионата России 2008 года Александр забил два автогола во встречах с раменским «Сатурном» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга соответственно, повторив тем самым «достижение» спартаковца Александра Липко, установленное в 1996 году. Всего в составе нальчан Александр провёл 98 встреч, в которых отметился 10 голами.

25 июня 2010 года по приглашению своего соотечественника Шоты Арвеладзе перешёл в турецкий «Кайсериспор», в его составе сыграл 22 матча и забил один гол. После чего по семейным обстоятельствам покинул команду и вернулся в Россию, заключив трёхлетний контракт с новичком премьер-лиги ФК «Краснодар», где вскоре был выбран капитаном команды. В зимнее трансферное окно 2013 года Амисулашвили по обоюдному согласию сторон расторг контракт с краснодарским клубом, подписав двухлетнее соглашение с самарскими «Крыльями Советов». 10 июня 2014 года расторг контракт с самарским клубом по обоюдному согласию, одна из причин — жёсткое ограничение на число легионеров во время матчей в ФНЛ, куда вылетели «Крылья Советов».

После чего Александр заключил соглашение с бакинским «Интером» сроком на один год. Вместе с командой Александр стал серебряным призёром первенства страны, проведя на поле 23 матча, в которых он дважды поразил ворота соперников. Ещё четыре игры Амисулашвили провёл в розыгрыше Лиги Европы. Летом 2015 года он пополнил ряды клуба турецкой первой лиги «Каршияка» из Измира. В составе этой команды Александр провёл 12 матчей, в которых дважды отличился забитыми мячами, а также получил одно предупреждение. В январе 2016 года Амисулашвили вернулся на родину, заключив контракт с тбилисским «Динамо». Соглашение рассчитано на полтора года. Однако 4 ноября 2016 года игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

Карьера в сборной 
Выступал за национальную команду на юниорском и молодёжном уровне. В основной сборной дебютировал по приглашению Александра Чивадзе 27 марта 2002 года в товарищеском матче против ЮАР. Первый гол в составе сборной команды Александр забил 30 марта 2005 года в отборочном матче к чемпионату мира 2006 года против сборной Турции. В 2012 году Александр забил за сборную ещё дважды в товарищеских матчах против сборной Албании и Люксембурга. В ноябре 2013 года Амисулашвили принял решение временно приостановить выступления за сборную. Это было вызвано конфликтом игрока с главным тренером коллектива Темури Кецбая. После ухода Темури Кецбая с поста главного тренера команды Амисулашвили возобновил выступления в сборной. 11 сентября 2016 года объявил о завершении выступлений за национальную команду. Всего в составе сборной Амисулашвили провёл 50 встреч, четырежды поразив ворота соперников.

Вне футбола 
Женат. Супругу Александра зовут Нини Заркуа. В семье Амисулашвили двое детей — сын и дочь. Сына зовут Сабо. Александр увлекается чтением книг, в свободное время любит вместе с семьей посещать кинотеатры. Из еды предпочитает хинкали.

Статистика выступлений

Клубная 

Источники: footballfacts.ru, ffu.org.ua, rfpl.org, soccerway.com

В сборной 

Итого: 50 матчей / 4 гола; 13 побед, 12 ничьих, 25 поражений.

Достижения

Командные 
 «Торпедо» (Кутаиси)
 Чемпион Грузии: 1999/00.
 «Динамо» (Тбилиси)
 Чемпион Грузии: 2002/03, 2015/16.
 Обладатель Кубка Грузии: 2003.
 «Интер» (Баку)
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 2014/15.

Примечания

Ссылки 
 Интервью:
 Амисулашвили: «Я учился у Барези» (видео) 
 Александр Амисулашвили: «В России нет футболистов, которым никогда не предлагали сыграть договорной матч»

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Кахети»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу